

Geografia 
Argentina
La Esperanza – comune del dipartimento di Tafí Viejo nella provincia di Tucumán
La Esperanza – comune del dipartimento di San Pedro nella provincia di Jujuy
 Colombia
La Esperanza – comune del dipartimento di Norte de Santander 
 El Salvador
 La Esperanza – frazione di Atiquizaya
 Filippine
 La Esperanza – baranggay di Dagohoy
 La Esperanza – baranggay di President Roxas (Cotabato)
 La Esperanza – baranggay di Santa Magdalena (Sorsogon)
 La Esperanza – baranggay di Tulunan
Guatemala
La Esperanza – comune del dipartimento di Quetzaltenango
Honduras
La Esperanza – capoluogo del dipartimento di Intibucá

Musica 
La Esperanza – album di Cristiano Malgioglio del 2002

Pagine correlate 
Esperanza